Paus Paulus I
Paul I van Rusland
Paul I van Griekenland